Ленингра́дский:

Населённые пункты

Россия 
 Ленинградский — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Ленинградский — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Ленинградский — посёлок в Краснозерском районе Новосибирской области.
 Ленинградский — посёлок в Алексеевском районе Самарской области.
 Ленинградский — посёлок городского типа в Иультинском районе Чукотского автономного округа.

Таджикистан 
 Ленинградский — название посёлка городского типа Муминабада Муминобадского района Хатлонской области в 1973-2012 годах.

См. также 
 Ленинградский мост
 Ленинградский округ
 Ленинградский район
 Ленинградский проспект

 Ленинградский вокзал
 Ленинградский фронт
 Ленинградский военный округ
 Ленинградский рок-клуб
 Ленинградский зоопарк
 Ленинградский кодекс
 Ленинградский металлический завод
 Ленинградский диксиленд
 Ленинградский народный фронт
 Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина
 Ленинградский рок
 Ленинградский завод опытного машиностроения № 185 имени С. М. Кирова
 Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островскогого
 Ленинградский государственный завод № 174 имени К. Е. Ворошилова
 Ленинградский областной институт экономики и финансов

 Ленинградская
 Ленинградское
 Ленинградский Шлюз